Бондаренко, Иван Петрович — имя следующих персоналий: Бондаренко, Иван Петрович (1894—1938) — директор Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна (1933—1938), участник создания танка Т-34.
 Бондаренко, Иван Петрович (род. 1955) — советский и украинский языковед и переводчик, японовед, д. филол. н., профессор.